Ратленд-Уотер () — водохранилище в английском графстве Ратленд. Площадь — 10 км². Ёмкость — 120 млн м³. Наряду с Келдер-Уотер в Нортумберленде является одним из крупнейших водохранилищ Англии.

Построено в 1976 году на реке Гвош в бассейне реки Уелленд между городами Окем и Стамфорд.

На полуострове, образуемом изгибом водохранилища, находится деревня Хамблтон. Вблизи дамбы — деревня Эмпингем.

Обслуживается частной управляющей компанией «Anglian Water». Охраной природы водохранилища занимается общественная организация «Leicestershire and Rutland Wildlife Trust».

Ссылки 
 

Бассейн Северного моря
Ратленд
Водохранилища Англии